USS United States — название нескольких кораблей ВМС США. Названы в честь Соединённых Штатов.

 USS United States (1797) — фрегат, один из шести фрегатов, строительство которых было одобрено Конгрессом в 1794 году. На службе с 1798 по 1865 год.
 USS United States (CC-6) — линейный крейсер типа «Лексингтон». Строительство прекращено при 12-процентной готовности корпуса. Разобран на металл.
 USS United States (CVA-58) — проект принципиально нового авианосца, предназначенного для атомных бомбардировок вероятного противника. Отменён в 1949 году.

См. также 
 SS United States